Młynów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Młynów (Ostrów Wielkopolski) in der Woiwodschaft Großpolen
 Młynów (Piątek) in der Woiwodschaft Łódź
 Młynów (Warschau) in der Woiwodschaft Masowien
 Młynów (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien

Młynów ist ferner der polnische Name von Mlyniw in der Ukraine.